Abdullah Mohammed Al-Zoari Al-Dossary (13 de agosto de 1987) é um futebolista saudita que atua como lateral-esquerdo. Atualmente joga pelo Al-Hilal.

Carreira 
Abdullah Al-Zori representou a Seleção Saudita de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol